

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Bernart de Venzac, (1180–1209), troubadour de langue d'oc ;
 Géraud Venzac, (1901-1981), prêtre français, moine, linguiste ;

Édifice
 Le château de Venzac est situé à Mur-de-Barrez dans le nord Aveyron

Homonymie
Homonymie de patronyme